Velika nagrada Argentine 1973 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 28. januarja 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 2
| Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 96
| 1:56:18,22
| 2
| 9
|-
! 2
| 8
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 96
| + 4,69 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 6
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 96
| + 33,19 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 18
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 96
| + 42,57 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 14
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 95
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 6
| 12
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 95
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 32
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 93
| +3 krogi
| 1
|  
|-
! 8
| 16
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 92
| +4 krogi
| 11
|  
|-
! 9
| 20
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 92
| +4 krogi
| 14
|  
|-
! 10
| 22
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 90
| Vzmetenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 24
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 84
| Radiator
| 17
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 79
| Motor
| 7
|  
|-
! NC
| 38
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 79
| +17 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 4
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 67
| Pritisk olja
| 5
|  
|-
! Ods
| 34
|  Niki Lauda
| BRM
| 66
| Pritisk olja
| 13
|  
|-
! Ods
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 16
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 26
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 10
| Pog. gred
| 10
|  
|-
! Ods
| 28
| Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 10
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 36
|  Nanni Galli
| Iso Marlboro-Ford
| 0
| Motor
| 16
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Emerson Fittipaldi - 1:11.22

Formula 1 sezona 1973
1973